Montičeli ima više značenja:
 Montičeli (Ankona)
 Montičeli (Breša)
 Montičeli (Ferara)
 Montičeli (Frozinone)
 Montičeli (Đenova)
 Montičeli (Lodi)
 Montičeli (Novara)
 Montičeli (Padova)
 Montičeli (Parma)
 Montičeli (Pavija)
 Montičeli (Salerno)
 Montičeli (Teramo)
 Montičeli (Verčeli)
 Montičeli (Verona)